Di Fonzo ist der Familienname folgender Personen:

 Caterina Di Fonzo (* 1998), italienische Ruderin
 Monica Di Fonzo (* 1977), Schweizer Fußballspielerin und -trainerin

Siehe auch:
 Fonzo